Este artigo irá conter a lista dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol masculina de 2020 a 2039.

Legenda 
 Cor de fundo verde = Vitória da Seleção Brasileira
 Cor de fundo amarela = Empate
 Cor de fundo vermelha = Derrota da Seleção Brasileira

Década de 2020

2020

2021

2022

Ver também
Lista de partidas da Seleção Brasileira de Futebol Masculino de 1970 a 1999
Lista de partidas da Seleção Brasileira de Futebol Masculino de 2000 a 2019
Lista de partidas não oficiais da Seleção Brasileira de Futebol
Lista de partidas da Seleção Brasileira de Futebol Feminino de 2020 a 2039

Listas da Seleção Brasileira de Futebol